Sint-Truiden kan syfta på följande:

Belgien 

 Sint-Truiden, ort och kommun i  Flandern, Provincie Limburg, 
 Sint-Truiden Air Base, flygplats

Robotskapade Belgienförgreningar